Lago Preto é um distrito brasileiro pertencente ao município de Boa Vista do Ramos, localizado no interior do estado do Amazonas, Região Norte do país. De acordo com o censo brasileiro de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população do distrito era de  habitantes (55,7% homens e 44,3% mulheres), representando 22,9% da população do município de Boa Vista do Ramos. 

Lago Preto